Чемпіонат Європи з біатлону (повна назва — Відкритий чемпіонат Європи з біатлону U26) — континентальні біатлонні змагання, що проходять з 1994 року. З сезону 2009/2010 чемпіонати Європи включають в себе виступи в спринті, переслідуванні (пасьют) та індивідуальній гонці у чоловіків, жінок, юніорів та юніорок, а також виступи в естафетах у чоловіків і жінок, і змішаній естафеті у юніорів та юніорок. Таким чином, всього на даних змаганнях розігруються 15 комплектів медалей. З сезону 2008/2009 до чемпіонату Європи допускаються дорослі спортсмени не старше 26 років на початок року. Для юніорів та юніорок вікові рамки не змінилися — до 21-го року на 1 січня року чемпіонату. Чемпіонат Європи з біатлону серед юніорів починаючи з сезону 2015/2016 проводиться окремо.

Місце проведення 
 1994  Контіолахті
 1995  Ле-Гран-Борнан
 1996  Валь-Ріданна
 1997  Віндішгарстен
 1998  Мінськ
 1999  Іжевськ
 2000  Закопане
 2001  Морьєн
 2002  Контіолахті
 2003  Форні-Авольтрі
 2004  Мінськ
 2005  Новосибірськ
 2006  Лангдорф
 2007  Бансько
 2008  Нове-Мєсто
 2009  Уфа
 2010  Отепяе
 2011  Валь-Ріданна
 2012  Осрбліє
 2013  Бансько
 2014  Нове-Мєсто
 2015  Отепяе
 2016  Тюмень
 2017  Душни́ки-Здруй
 2018  Валь-Ріданна
 2019  Раубичі
 2020  Раубичі
 2021  Душники-Здруй

Біатлонні змагання на чемпіонатах Європи

Посилання 
 Sports 123 #1 World Sports Archive (англ.) 
 Всі призери чемпіонатів Європи з біатлону: чоловіки, жінки
 Офіційний сайт МСБ
 https://www.biathlonworld.com/results 

Змагання з біатлону